Дравно:

 Дравно — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Хощненский повят.
 Дравно — гмина (волость) в Польше, входит в Хощненский повят, Западно-Поморское воеводство.